Bagmati (zone), een zone van Nepal
 Bagmati (rivier), een rivier in Nepal